Gregor VI. ist der Name folgender Personen:

 Gregor VI. (Gegenpapst), Gegenpapst im Jahre 1012
 Gregor VI. (Papst), Papst von 1045 bis 1046
 Gregor VI. (Patriarch), Patriarch von Konstantinopel 1835 bis 1840 und 1867 bis 1871